Sankt Pankraz peut désigner :
 Sankt Pankraz est une commune autrichienne du district de Kirchdorf en Haute-Autriche.
 Sankt Pankraz est le nom allemand de la commune italienne de San Pancrazio située dans la province autonome de Bolzano dans la région du Trentin-Haut-Adige.